Marcy Avenue (straat) - straat in New York
 Marcy Avenue (Jamaica Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat